Gatien ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe-Félix Gatien-Arnoult (1800–1886), französischer Parlamentarier, Philosoph und Romanist
 Elise Gatien (* 1988), kanadische Schauspielerin
 Jean-Philippe Gatien (* 1968), ehemaliger französischer Tischtennisspieler